Су́здальское шоссе — название магистралей в различных городах России.

 Суздальское шоссе — шоссе во Владимире.
 Суздальское шоссе — шоссе в Гавриловом Посаде.
 Суздальское шоссе — шоссе в Санкт-Петербурге.
 Суздальское шоссе — шоссе в Ярославле.

См. также 
 Суздальская улица
 Суздальский проспект (значения)